Welyka Tschernihiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Welyka Tschernihiwka (Korosten), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten
 Welyka Tschernihiwka (Schtschastja), Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Schtschastja